Papila je lahko:
 izbočenje sluznice na hrbtišču jezika – glej jezična papila;
 ožiljeno vbočenje usnjice v lasno čebulico – glej lasna papila;
 bradavičasto oblikovan del organa:
 ledvična papila – vrhnji del ledvične piramide;
 papila dojke – drugo ime za prsna prsno bradavico;
 zobna papila – vbočenje mezenhima v procesu nastajanja zoba;
 mala in velika dvanajstnikova papila;
 interdentalna papila – drugo ime za medzobno dlesen;
 spolna papila – spolovilo pri ribah.